Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mi“ beginnt.

Mi 



 Mi, Fu (1051–1107), chinesischer Maler
 Mi, Hong (* 1993), chinesischer Sprinter
 Mi, Young-Chin (* 1979), deutscher Badmintonspieler